Игорь Михайлович Бельдюгин (23 апреля 1940, Киев — 22 июня 2012, Москва) — советский и российский , специалист в области нелинейной оптики. Профессор МФТИ, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премий СССР и премии Совета Министров СССР.

Биография 
Родился 23 апреля 1940 в Киеве. В 1959 году с золотой медалью окончил Уссурийское суворовское военное училище. Окончил  Московский физико-технический институт в 1964, продолжил учебу в аспирантуре МФТИ. 

В 1974 получил степень кандидата физико-математических наук. В 1983 году защитил диссертацию доктора физико-математических наук.

Работал в ФИАН имени П. Н. Лебедева, являлся главным научным сотрудником Научно-производственного объединения «Астрофизика». Профессор кафедры квантовых оптических систем МФТИ, а также читал курсы лекций в МИРЭА.

Награды 

 Лауреат Государственной премии СССР (1983, за цикл работ по самообращению волнового фронта света при вынужденном рассеянии на гиперзвуке)
Премия Совета Министров СССР (1990)
 Премия имени Н.Г.Басова (2006, за цикл работ: «Усиление сверхслабых сигналов, отраженных от удаленных объектов, и разработка принципов построения их неискаженных изображений в условиях турбулентной атмосферы»)

Примечания 
Доктора физико-математических наук
Лауреаты Государственной премии СССР
Учёные по алфавиту
Физики СССР
Физики России
Выпускники Московского физико-технического института
Выпускники факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института

Ссылки 

 Бельдюгин Игорь Михайлович на математическом портале Math-Net.Ru